Ernst Buschor ist der Name folgender Personen:

* Ernst Buschor (Archäologe) (1886–1961), deutscher Archäologe
 Ernst Buschor (Ökonom) (* 1943), Schweizer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker